Desa Petuguran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Petuguran (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,62), Jawa Tengah, 
 Desa Petuguran (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 109,81), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar